Фридрих I — имя нескольких монархов Европы:
 Фридрих I (до 1139 — ок. 1200) — бургграф Нюрнберга.
 Фридрих I — великий герцог Бадена.
 Фридрих I — герцог Австрии (1175—1198) из династии Бабенбергов.
 Фридрих I — герцог Ангальта в 1871—1904.
 Фридрих I (910/915—978) — граф Бара, герцог Верхней Лотарингии с 959.
 Фридрих I — граф Монбельяра и герцог Вюртемберга (1557—1608).
 Фридрих I (герцог Швабии)
 Фридрих I — король Вюртемберга (1805—1816).
 Фридрих I (1657—1713) — король Пруссии.
 Фридрих I (Фредрик I, 1676—1751) — король Швеции с 1720 года, ландграф Гессен-Кассельский с 1730 года.
 Фридрих I (курфюрст Бранденбурга)
 Фридрих I (1425—1476) — курфюрст Пфальца.
 Фридрих I (1370—1428) — курфюрст Саксонии, маркграф Мейсена под именем Фридрих IV Сварливый.
 Фридрих I (ландграф Гессен-Гомбурга)
 Фридрих I (1249—1268) — маркграф Бадена.
 Фридрих I (1460—1536) — маркграф Бранденбург-Ансбаха.
 Фридрих I (маркграф Мейсена)
 Фридрих I Барбаросса — император Священной Римской империи (1122—1190).
 Фридрих I Саксен-Гота-Альтенбургский (1646—1691) — герцог Саксен-Гота-Альтенбурга.
 Фридрих I фон Веттин — граф Айленбурга, граф в гау Сиусули с 997, граф в Гассегау с 1009, бургграф Мейсена 1009—1015.
 Фридрих I (герцог Австрии) — герцог Австрии (1308—1330) из династии Габсбургов.
 Фридрих I (Фредерик I) — король Дании и Норвегии (1471—1533).
 Фридрих I (1357/1358—1400) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля с 1373 года, герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1388 года.
 Фридрих I (ок. 1155—1198/1199) — граф Берг-Альтена, основатель рода графов фон дер Марки.